Кастильехо-де-Робледо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьеррас-дель-Бурго. Занимает площадь 52,98 км². Население 137 человек (на 2010 год).

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Página Web Oficial del municipio
 Arte románico en la ribera del Duero 
 Bodegas Castillejo de Robledo 
 Casa Rural La Senda 

Муниципалитеты Сории